Servi della gleba – figura giuridica diffusa nel Medioevo che legava il contadino a un determinato terreno
 Servi di Maria – ordine mendicante della Chiesa cattolica
 Servi – libro dello scrittore italiano Marco Rovelli

Pagine correlate
 Servitù